Bruno Ceccobelli – artista italiano
Mario Ceccobelli – vescovo cattolico italiano